El término Banco Industrial puede hacer referencia a:

BIND Banco Industrial, un banco argentino.
Banco Industrial y Comercial de China, un banco chino.
Banco Industrial Guatemala, un banco guatemalteco.
Banco Industrial de Venezuela, un antiguo banco venezolano.
Banco Industrial del Perú, un antiguo banco peruano.